Reino Ostrogótico — entre 493 e 553
Reino Lombardo - entre 568 e 774, em certo ponto também denominado Regnum Totius Italiæ (Reino de Toda a Itália)
Reino Itálico — entidade política da Idade Média
Reino de Itália (1805-1814) — reino estabelecido por Napoleão em 1805 no norte da atual Itália; dissolvido após a abdicação de Napoleão em 1814
Reino de Itália (1861–1946) — reino surgido após a unificação dos territórios italianos em 1861 até à proclamação da República Italiana em 1946 após o fim da Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de topônimos